Il toponimo Munwa può riferirsi a diversi comuni dello Zambia:

Munwa, comune del distretto di Chienge
Munwa, comune del distretto di Kaputa
Munwa, comune del distretto di Mwense
Munwa Kubili, comune del distretto di Chinsali